Taubes () puede hacer referencia a:
 Clifford Taubes (1954), matemático estadounidense; 
 Jacob Taubes (1923-1987), sociólogo de la religión y filósofo alemán; 
 Gary Taubes, escritor estadounidense, autor de Good Calories, Bad Calories; o
 Susan Taubes (1928–1969), escritora y socióloga.